Гарино — название населённых пунктов:

Россия 
 Гарино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Гарино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Гарино — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Гарино — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Гарино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.